Storvask - Sæbebobler er en dansk animationsfilm fra 2010 instrueret af Kassandra Wellendorf og efter manuskript af Jacob Wellendorf.

Handling 
Instruktøren Kassandra Wellendorf har med animationsfilmene "Storvask" skabt en række små animationsfilm, der tager udgangspunkt i fantasien om, at vasketøj har sit eget liv bag vaskemaskinens rude. Ideen har været at skabe et surrealistisk univers, hvor vaskemaskinens rum kan forvandle sig til enten et ishav, en garnjungle, et pjaltetøjsunivers, en legeplads eller et farligt undervandsunivers. "Storvask" består af 25 små animationer á 3 minutter og er en tv-serie for de mindste børn (3-6 år).

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Kortfilm fra Danmark
Animationsfilm fra Danmark
Danske film fra 2010